Gatineau Paris est une marque de cosmétiques créée par Jeanne Gatineau en 1932.

Elle appartient à la société Européenne de Produits de Beauté (en abrégé EBP) elle-même intégrée dans le groupe Revlon.

Biographie de Jeanne Gatineau 
Jeanne Gatineau est née en 1885 à La Rochelle. Elle décide de se former à quarante ans aux métiers de masseuse et de pédicure médicale. Elle fait la saison en Auvergne où les cures thermales sont très prisées et retrouve ses clientes à Paris sur le boulevard Haussmann.

Elle crée son institut et y installe sa première cabine dès 1932. En 1950, l’institut est agrandi.

Jeanne Gatineau élabore ses premiers produits de soins visage correspondant à chaque type de peau. Elle se consacre également à la création de maquillages, inventant ses «fards à rose». Jeanne Gatineau oriente enfin ses recherches vers l’amincissement, qui préoccupe les « garçonnes » et découvre les propriétés de l’iode. En 1947, elle crée Iodocellite, suivi en 1948, d’un traitement concentré sous forme d’ampoules pour le buste.

Jeanne Gatineau décide de partager son savoir-faire en ouvrant en 1950 une école d’esthétique. Dans le souci d'offrir des cours pertinents, elle fera appel à des médecins pour certaines interventions.

Notes et références

Liens externes 
 

Entreprise du luxe ayant son siège en France
Entreprise de cosmétique ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1932
Marque française
Marque de produit cosmétique
Entreprise ayant son siège à Paris